Nils Beckman kan syfta på bland andra:

 Nils Beckman (professor) (1600-talet), svensk jurist
 Nils Beckman (justitieråd) (1902–1972), svensk jurist